Cyprian Kościelniak (ur. 1948) – grafik filmowy
 Ireneusz Kościelniak (ur. 1974) – piłkarz
 Jacek Kościelniak (ur. 1963) – polityk, poseł na Sejm RP V kadencji
 Krzysztof Kościelniak (ur. 1965) – ksiądz, profesor
 Małgorzata Kościelniak (ur. 1973) – dziennikarka
 Mieczysław Kościelniak (1912–1993) – malarz, grafik i rysownik
 Władysław Kościelniak (1916–2015) – malarz, grafik i rysownik
 Wojciech Kościelniak (ur. 1965) – aktor, reżyser teatralny
 Zdzisław Kościelniak – rzeźbiarz